Nebelkappe steht für:
 ursprünglich mittelhochdeutsch ein unsichtbar machender Mantel, in germanischen und nordischen Märchen eine unsichtbar machende Kapuze (Tarnkappe), die von Zwergen und Trollen getragen wird. 
 Nebelgrauer Trichterling, eine Pilzart